Eugen Naumann ist der Name folgender Personen:

* Eugen Naumann (Politiker, 1803) (1803–1880), deutscher Jurist und Politiker, MdPL Posen 
 Eugen Naumann (Politiker, 1874) (1874–1939), deutscher Politiker, Mitglied des Sejm